Blairstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blairstown (Iowa)
Blairstown (Missouri)
Blairstown (New Jersey)